SBH steht für:
 Aéroport de Saint-Barthélemy-Rémy de Haenen (IATA-Code), Flughafen der französischen Insel Saint-Barthélemy in der Karibik
 Bahnhof Baumholder (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Region Schwarzwald-Baar-Heuberg
 Säure-Basen-Haushalt des menschlichen Körpers
 S-Bahn Hannover
 Schulbau Hamburg (Unternehmen), 2010 gegründeter Landesbetrieb in Hamburg
 Schwerbehindertenabgabe, siehe Ausgleichsabgabe
 Shifting-Bottleneck-Heuristik, ein Verfahren zur Lösung von Job-Shop-Problemen (auch als Werkstattfertigung bekannt) 
 Sinfonisches Blasorchester Hessen
 Svenskt biografiskt handlexikon, ein schwedisches biografisches Lexikon

sbh steht für:
 Sori-harenganische Sprache (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache

Siehe auch:
 SbH3, Stiban

Abkürzung